Osoby noszące nazwisko Buschbaum:
 Balian Buschbaum (ur. 1980) – niemiecki lekkoatleta, skoczek o tyczce (wcześniej: Yvonne Buschbaum)
 Friedrich Buschbaum (1904–?) – niemiecki zbrodniarz wojenny